Уорбек () — английская фамилия. Известные носители:
 Уорбек, Дэвид — актёр, заметный исполнитель ролей в низкобюджетных фильмах, снятых в США, Италии и Англии в 70-е года.
 Уорбек, Перкин (ок. 1474—1499) — претендент на английский престол во времена правления короля Генриха VII.